Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mutua Madrid Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 27. und 28. April 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Madrid